Плей-офф НБА в сезоне 2009.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция

Первый раунд

(1) Кливленд Кавальерс vs. (8) Детройт Пистонс

(2) Бостон Селтикс vs. (7) Чикаго Буллз

(3) Орландо Мэджик vs. (6) Филадельфия 76

(4) Атланта Хокс vs. (5) Майами Хит

Полуфинал конференции

(1) Кливленд Кавальерс vs. (4) Атланта Хокс

(2) Бостон Селтикс vs. (3) Орландо Мэджик

Финал конференции

(1) Кливленд Кавальерс vs. (3) Орландо Мэджик

Западная конференция

Первый раунд

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (8) Юта Джаз

(2) Денвер Наггетс vs. (7) Нью-Орлеан Хорнетс

(3) Сан-Антонио Спэрз vs. (6) Даллас Маверикс

(4) Портленд Трэйл Блэйзерс vs. (5) Хьюстон Рокетс

Полуфинал конференции

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (5) Хьюстон Рокетс

(2) Денвер Наггетс vs. (6) Даллас Маверикс

Финал конференции

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (2) Денвер Наггетс

Финал

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (3) Орландо Мэджик

Статистика

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 Русскоязычный портал о NBA

НБА в сезоне 2008/2009
Плей-офф НБА